Шошка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шошка — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Шошка — село в Княжпогостском районе Республики Коми.
 Шошка — сельское поселение в Княжпогостском районе Республики Коми.
 Шошка — село в Сыктывдинском районе Республики Коми.
 Шошка — сельское поселение в Сыктывдинском районе Республики Коми.

См. также 
 Шошка — другое название реки Эбита.